Eskalacija (iz engleskog: „escalation“ =povećanje) označava povećanje ili zaoštravanja u primjeni - prvobitno policijskih, vojnih ili političkih sredstava. 

Politika